Johann Ludwig von Nassau-Saarbrücken ist der Name folgender Personen:

 Johann Ludwig (Nassau-Saarbrücken) (1472–1545), Graf von Nassau-Saarbrücken.
 Johann Ludwig von Nassau-Saarbrücken (Domherr) (1524–1542), Domherr in Köln und Trier und Straßburg